Townes kan syfta på 

 Henry Keith Townes, Jr. (1913–1990) amerikansk entomolog
 Harry Townes (1914–2001) amerikansk skådespelare och präst
 Charles H. Townes (född 1915) amerikansk fysiker
 Townes (musikalbum) av Steve Earle

Engelska efternamn